Příjmení Coleman nosí více významných osobností:

 Anthony Coleman (* 1955), americký klavírista
 Bessie Colemanová (1892–1926), americká pilotka
 Catherine Colemanová (* 1960), americká astronautka
 Denardo Coleman (* 1956), americký bubeník
 Gary Coleman (1968–2010), americký herec
 George Coleman (* 1935), americký saxofonista
 Christian Coleman (* 1996), americký atlet
 James Samuel Coleman (1926–1995), americký sociolog
 Jaz Coleman (* 1960), anglický zpěvák
 Jenna Coleman (* 1986), anglická herečka
 Ornette Coleman (1930–2015), americký saxofonista
 Ronnie Coleman (* 1964), americký kulturista
 Séamus Coleman (* 1988), irský fotbalista
 Sidney Coleman (1937–2007), americký fyzik
 Steve Coleman (* 1956), americký jazzový saxofonista

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení